Yuanyang kan avse följande:

 Yuanyang – kall kinesisk dryck, innehåller  kaffe, te och kondenserad mjölk

Personer
 Lü Yuanyang (född 1983), kinesisk kvinnlig gymnast

Geografi

Kina
 Yuanyang (socken i Kina), Chongqings storstadsområde 
 Yuanyang (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,67, long 106,56), Chongqings storstadsområde
 Yuanyang Zhen (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 34,79, long 104,78), Gansu-provinsen

 Yuanyang Dao – ö i Fujian-provinsen
 Yuanyang Shuiku – vattenreservoar i Fujian-provinsen

Se även
 Yuanyang Xian – flera härad